Ациджква () или Ациджкуа () — село . Высота над уровнем моря составляет 90 метров.

История 
До 1960-х годов село имело название Осечко.

Население 
По данным 1959 года в селе Осечко проживало 245 жителей, в основном армяне и абхазы. В 1989 году в селе Ациджква проживало 454 человек, также в основном армяне и абхазы.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гагрского муниципалитета